Верджиния — название нескольких географических объектов.

 Населённые пункты
 Верджиния (Ирландия) — посёлок в графстве Каван, Ирландия.
 Верджиния (Миннесота) — город в штате Миннесота, США.
 Верджиния-Бич — город в штате Виргиния, США.
 Верджиния-Уотер — деревня в округе Раннимейд, графства Суррей, Великобритания.

 Другое
 Верджиния — полуостров в штате Виргиния (США).

См. также 
 Виргиния (значения)